Az 524-es jelzésű regionális autóbusz Tápiószele, vasútállomás és Cegléd, autóbusz-állomás között közlekedik tanítási napokon reggel kizárólag Cegléd irányába. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
A járatot 2018. december 9-én indították.

Megállóhelyei

! Perc (↓)
! Megállóhely
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Tápiószele, vasútállomásvégállomás
|
|-
|1|| Tápiószele, Vörösmarty út
|align=left|
|-
|2|| Tápiószele, központ
|align=left|
|-
|3|| Tápiószele, tápiógyörgyei elágazás
|align=left|
|-
|4|| Tápiószele, Pesti út
|align=left|
|-
|12|| Újszilvás, Jeges
|align=left|
|-
|14|| Újszilvás, plébánia
|align=left|
|-
|15|| Újszilvás, községháza
|align=left|
|-
|17|| Újszilvás, Greman sarok
|align=left|
|-
|18|| Újszilvás, Újföldi iskola
|align=left|
|-
|19|| Újszilvás, Csete sarok
|align=left|
|-
|20|| Újszilvás, Újföld 59. sz.
|align=left|
|-
|21|| Újszilvás, komlószárító
|align=left|
|-
|23|| Tápiószőlősi elágazás
|align=left|
|-
|25|| Tápiószőlős, Bagolyvár
|align=left|
|-
|27|| 311-es út, Határ út
|align=left|
|-
|29|| Kardos tanya
|align=left|
|-
|31|| Kárteszi tanya
|align=left|
|-
|32|| Búzakalász Tsz. központ
|align=left|
|-
|33|| Tsz. major bejárati út
|align=left|
|-
|34|| Ecseri tanya
|align=left|
|-
|38|| Cegléd, Állatkórház
|align=left|
|-
|42|| 
|align=left|
|-
|43|| Cegléd, víztorony
|align=left|
|-
|47|| Cegléd, posta
|align=left|
|-
|47|| Cegléd, Gimnázium utca
|align=left|
|-
|50|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Cegléd autóbuszvonalai